Якубенко Ганна Єгорівна ( 1931) — художниця текстилю.
 Якубенко Микита Олександрович (* 2000) — український футболіст, воротар «Краматорська».
 Якубенко Олександр Валерійович (1975—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Якубенко Олександр Степанович (1967—2022) — державний службовець, капітан Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Якубенко Олексій Федорович (кінець 1840-х років — 1917) — інженер, громадський діяч, меценат.